Cover (muziek), bewerking van een bestaand lied door een andere artiest dan de oorspronkelijke componist of uitvoerder
 Omslag, de voor- en achterkant van een boek of tijdschrift
 de hoes van een compact disc of andere gegevensdrager
 Cover (studievereniging), de studievereniging voor de studies informatica en kunstmatige intelligentie aan de Rijksuniversiteit Groningen

Zie ook 
 Coverband, een band die (vrijwel alleen maar) covers speelt